Coniothecium — рід грибів. Назва вперше опублікована 1833 року.

Класифікація 
До роду Coniothecium відносять 130 видів:

Примітки

Джерела 
 Corda, A.C.J. 1829. Deutschlands Flora, Abt. III. Die Pilze Deutschlands. 2-8:71-104 - P.71

Роди грибів